Давыдковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Давыдковская волость (Клинский уезд) — в составе Московской губернии, Клинский уезд
 Давыдковская волость (Пошехонский уезд) — в составе Ярославской губернии, Пошехонский уезд
 Давыдковская волость (Романово-Борисоглебский уезд) — в составе Ярославской губернии, Романово-Борисоглебский уезд